Дэвид Герролд (; , Чикаго, США) — американский писатель, пишущий в жанрах научной фантастики и фэнтези. Широко известен как сценарист популярных телевизионных сериалов «Звёздный путь», «Animated», «Сумеречная зона», «Land of the Lost», «Вавилон-5», «Скользящие», «Бегство Логана» и «Tales From The Darkside».

Биография 
Герролд Дэвид Фридман родился  в Чикаго (штат Иллинойс). Учился в университете Южной Калифорнии и университете штата Калифорния в Нортридже по направлениям журналистика, кинематограф и театральное искусство. После учёбы Герролд работал помощником управляющего в отделе игрушек универмага, в книжном магазине «для взрослых», продюсером на телевидении, вёл колонки рецензий в научно-фантастических журналах «Звёздный лог» и «Галилео», колонку в компьютерном журнале «Профайлс».

В сентябре 1966 года Герролд написал сценарий для эпизода телесериала «Звёздный путь» под названием «Завтра было вчера» (), одна из сюжетных линий которого впоследствии была переработана в полноценную серию и экранизирована под названием «Проблема с трибблами» (), став, согласно мнению «Paramount Pictures», самой популярной серией за всю историю существования этого телешоу.

С 1976 года в течение нескольких лет ассистенткой Герролда работала Диана Дуэйн, в дальнейшем сама ставшая известной писательницей.

С 1982 по 1999 год Герролд вёл курс для сценаристов в университете Пеппердайна, расположенном в городе Малибу.

Награды 
 1965 — приз ассоциации «Educational Film Library» за 10-минутную короткометражку «A Positive Look At Negative Numbers» (для «Sigma Educational Films»).
 1979 — Мемориальная премия Эдварда Э. Смита.
 1994 — Премия «Небьюла» в номинации Короткая повесть (Novellette) за Мой сын — марсианин (, 1994 год).
 1995 — Премия «Локус» () в номинации Короткая повесть (Novellette) за Мой сын — марсианин (, 1994 год).
 1995 год — Премия Премия «Хьюго» в номминации Короткая повесть (Novellette) за Мой сын — марсианин (, 1994 год).
 1995 год — Премия «HOMer» за рассказ «Мой сын — марсианин» (1994).

Библиография 
Первым изданным романом Дэвида стала книга «Летающие колдуны» (, 1971), написанная в соавторстве с Ларри Нивеном. В 1972 году последовал научно-фантастический роман «Когда ХАРЛИ исполнился год», номинировавшийся на премии «Хьюго», «Небьюлла» и «Локус». В нём практически впервые был описан принцип действия червеподобных программ. В 1988 году роман был переработан и переиздан под названием «Когда ХАРЛИ исполнился год (Версия 2.0)».

Затем вышли два примечательных романа: «Дублированный» (, 1973 год) и «Одиссея „Лунной Звезды“» (, 1977 год), в которых Герролд, внешне следуя классическим образцам, канонизированным авторами «Золотого (кэмпбелловского) Века», нарушает незыблемое табу ранней science fiction: на секс. В первом романе, главный герой, размноженный, вступает с «собою» в любовные отношения, действие же второго романа происходит на планете, населённой не разделёнными по полу андрогинами. Роман «Дублированный» номинировался на премии «Хьюго», «Небьюлла», «Локус» и «Jupiter».

В 1970 году Герролд познакомился со знаменитым фантастом Робертом Хайнлайном, что оказало влияние на развитие его творчества. В лучших традициях хайнлайновского «Звёздного десанта» была написана серия о войне американских национальных гвардейцев с инопланетным чудовищем: «Дело для настоящих мужчин» (, 1983 год), «День проклятия» (, 1984), «Ярость мщения» (, 1989) и «Время бойни» (, 1992). Все романы входят в цикл «Война против Хторра» (). Три романа из цикла («A Method For Madness», «A Time For Treason» и «A Case For Courage») ещё не окончены. Фрагменты намеченного романа «A Time For Treason» были опубликованы в рассказе «It Needs Salt» (2007).

В рамках проекта «Звёздный путь» Герролд писал как для оригинального сериала («Проблема с трибблами», 1967 год), так и для продолжений («Встреча на Дальнем рубеже» (, 1987 год). О своей работе вместе с Джином Родденбери и другими создателями сериала Герролд вспоминает в книгах «Мир „Звездного пути“» (, 1973) и «На борту „Энтерпрайза“» (, 2006; в соавторстве с Робертом Сойером).

В 1985 году Герролд в соавторстве с Барри Лонгиером написал одноимённый роман-новеллизацию сценария популярного фильма «Враг мой».

У Дэвида Герролда есть несколько циклов. Дилогия «Trackers», куда входят романы «Under the Eye of God» (1993 год; выдержки из романа публиковались отдельным рассказом «Looking Forward» в том же году) и «A Covenant of Justice» (1994).

Ещё один цикл произведений о космосе «Звездный Волк» (Star Wolf), в который входят романы:
 «Yesterday’s Children» (Starhunt, 1972 год);
 «Странствия Звездного Волка» (Voyage of the Star Wolf, 1990 год);
 «The Middle of Nowhere» (1995 год);
 «Blood and Fire» (2004 год).

Рассказ «Мой сын — марсианин» (, 1994), получивший сразу несколько литературных премий, послужил основой для одноименного романа, вышедшего в 2002 году.
Выдержки из романа в 2007 году составили повесть «Pickled Mongoose». В том же году на основе сюжета Герролда был снят одноимённый фильм-драма «Martian Child» (в российском прокате «Дитя с Марса»), в котором снялись Джон Кьюсак, Аманда Пит, Джоан Кьюсак и другие.

Для проекта «Вавилон-5» в 1995 году были написаны несколько комиксов («Дуэт до-диез для человека и нарна», «Кода си-бемоль для человека и нарна»).

Дэвид Герролд участвовал в межавторском цикле Шерлок Холмс. Свободные продолжения с рассказом «Сотворение кумира» (, 1995), вошедшим в сборник «Шерлок Холмс на орбите» (, 1995 год; редакторы-составители: Мартин Г. Гринберг, Майк Резник).

В период с 2000 по 2002 год у Герролда вышла трилогия «Звёздные наездники» (The Dingilliad Trilogy / Starsiders):
 «Jumping Off the Planet» (2000) — в основе лежит одноимённая повесть 1994 года;
 «Bouncing Off the Moon» (2001);
 «Leaping to the Stars» (2002).

В 2005 году романом «Child of Earth» Дэвид начал новый цикл, трилогию «The Sea of Grass», предназначенную как взрослым, так и детям. В 2007 году была издана повесть «Jellyfish», написанная в соавторстве с Майком Резником. Помимо прозы, у Герролда есть два сборника стихов, «The Satanic Limericks», изданные также в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дэвида Герролда.
 Дэвид Герролд на fantlab.ru.
 

Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Локус»
Лауреаты премии «Небьюла»
Английские писатели
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже